Az olasz labdarúgó-bajnokság negyedosztályának 1978–1979-es szezonja volt a Serie C2 első szezonja.

Végeredmény

Girone A (A csoport)

Rekordok

Legtöbb győzelem: Sanremese (16)

Legkevesebb vereség: Cerretese és Sangiovannese (5)

Legtöbb szerzett gól: Cerretese (48)

Legkevesebb kapott gól: Sanremese (18)

Legjobb gólkülönbség: Cerretese (+21)

Legkevesebb győzelem: Olbia (5)

Legtöbb vereség: Viareggio és Olbia (17)

Legkevesebb szerzett gól: Olbia (20)

Legtöbb kapott gól: Olbia (52)

Legrosszabb gólkülönbség: Olbia (-32)

Girone B (B csoport)

Girone C (C csoport)

Girone D (D csoport)

Kapcsolódó szócikkek 

 Serie A 1978-79
 Serie B 1978-79
 Serie C1 1978-79
 Serie D 1978-79
 Coppa Italia 1978-79

Források

Olasz 4
Olasz 4
Olasz labdarúgó-bajnokság